Райнер Ха́зелофф (; род. , Бюльциг, округ , ГДР) — немецкий политик. Член Христианско-демократического союза Германии. С 2011 года премьер-министр земли Саксония-Анхальт.

Биография 
С 1972 по 1973 год проходил службу в армии.

С 1973 по 1978 год изучал физику в Дрезденском техническом университете и Берлинском университете имени Гумбольдта.

С 1978 по 1990 год работал научным сотрудником Института по охране окружающей среды в Виттенберге.

С 1990 по 1992 год — заместитель главы района Виттенберг.

С 2006 года — министр экономики и труда земли Саксония-Анхальт.

19 апреля 2011 был избран премьер-министром земли Саксония-Анхальт и сменил Вольфганга Бёмера, занимавшего этот пост 9 лет.

1 ноября 2020 года в порядке очереди занял на один год кресло председателя бундесрата.

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Саксонии-Анхальт

Выпускники Берлинского университета
Премьер-министры Саксонии-Анхальт
Члены Христианско-демократического союза Германии
Председатели бундесрата Германии